Hambach ist der Name von geographischen Objekten:

Ortschaften in Deutschland:
 Hambach an der Weinstraße, Stadtteil von Neustadt an der Weinstraße, Landkreis Neustadt an der Weinstraße, Rheinland-Pfalz
 Hambach (bei Diez), Gemeinde im Rhein-Lahn-Kreis, Rheinland-Pfalz
 Hambach (Coburg), Stadtteil der kreisfreien Stadt Coburg, Bayern
 Hambach (Dittelbrunn), Ortsteil der Gemeinde Dittelbrunn, Landkreis Schweinfurt, Bayern
 Hambach (Niederzier), Ortsteil der Gemeinde Niederzier, Kreis Düren, Nordrhein-Westfalen
 Hambach (Taunusstein), Stadtteil der Stadt Taunusstein, Rheingau-Taunus-Kreis, Hessen
 Hambach (Heppenheim), Ortsbezirk von Heppenheim, Kreis Bergstraße, Hessen
 Ober-Hambach, Stadtteil von Heppenheim, Kreis Bergstraße, Hessen
 Unter-Hambach, Stadtteil von Heppenheim, Kreis Bergstraße, Hessen
 Hambach (Walburg), Wüstung in der Gemarkung Walburg, Gemeinde Hessisch Lichtenau, Werra-Meißner-Kreis, Hessen

Ortschaften in Frankreich:
 Hambach (Moselle), Gemeinde im Département Moselle

Fließgewässer:
 Hambach (Brühlbach), rechter Zufluss des Brühlbachs (zum Lametbach) in Tiefenbach, Rhein-Hunsrück-Kreis, Rheinland-Pfalz
 Hambach (Buchenbach), linker Zufluss des Buchenbachs vor der Ruitenmühle von Höfen, Stadt  Winnenden, Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg
 Hambach (Bühler) oder Hahnbach, rechter Zufluss der Bühler nach der Beilsteinmühle, Gemeinde Obersontheim, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Hambach, linker Hauptstrang-Oberlauf des Flinsbachs (zur Gronach) bis zum Steinbachfeldweiher bei Gröningen nahe der Gemeindegrenze von Satteldorf zu Wallhausen, beide Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Hambach (Gilsbach), rechter Zufluss des Gilsbachs (zur Heller) nach Gilsbach, Gemeinde Burbach, Kreis Siegen-Wittgenstein, Nordrhein-Westfalen
 Hambach (Klingenbach) oder Hahnbach, rechter Zufluss des Klingenbachs bei Heilberg, Gemeinde Bühlerzell, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Hambach (Lahn), rechter Zufluss der Lahn bei Aull, Rhein-Lahn-Kreis, Rheinland-Pfalz
 Hambach (Litzerbach), linker Zufluss des Litzerbachs (zur Prüm) entlang Ortsgemeindengrenze von Kleinlangenfeld zu Weinsheim, beide im Eifelkreis Bitburg-Prüm, Rheinland-Pfalz
 Hambach (Meerbach), linker Zufluss des Meerbachs bei Lorsch, Kreis Bergstraße, Hessen
 Hambach (Schwollbach), rechter Zufluss des Schwollbachs in Niederbrombach, Landkreis Birkenfeld, Rheinland-Pfalz
 Hambach (Sulm), linker Zufluss der Sulm in Willsbach, Gemeinde Obersulm, Landkreis Heilbronn, Baden-Württemberg
 Hambach (Waldnaab) oder vielleicht auch Haumbach, rechter Zufluss der Waldnaab in Windischeschenbach, Landkreis Neustadt an der Waldnaab, Bayern
 Hambach (Wurmbach), linker Zufluss des Wurmbachs gegenüber Unterwurmbach, Stadt Gunzenhausen, Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen, Bayern
 Hambach (Wutach), linker Zufluss der Wutach nahe Bachheim, Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald, Baden-Württemberg

Burgen und Schlösser:
 Burg Hambach, Burgstall in der Gemarkung Walburg, Gemeinde Hessisch Lichtenau, Werra-Meißner-Kreis, Hessen
 Hambacher Schloss, in Neustadt an der Weinstraße, Landkreis Neustadt an der Weinstraße, Rheinland-Pfalz
 Schloss Hambach, in Hambach (Niederzier), Kreis Düren, Nordrhein-Westfalen

Hambach ist der Familienname folgender Personen:
 Richard Hambach (1917–2011), deutscher Autor und Comiczeichner
 Thomas Hambach (* 1962), deutscher Offizier (Brigadegeneral); Direktor Lehre an der Führungsakademie der Bundeswehr

Hambach steht außerdem für:
 Tagebau Hambach, Tagebau der RWE Power AG bei Niederzier
 Hambacher Forst, verbliebener Wald in unmittelbarer Nähe des Tagebaus Hambach
 Hambacher Fest, politische Versammlung 1832 auf dem Hambacher Schloss

Siehe auch:
 Gambach
 Hahnbach
 Hämbach
 Hammbach
 Hanbach
 Harnbach
 Kambach